Sokolnik – myśliwy hodujący i układający sokoły i inne ptaki łowcze
 Sokolnik – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mrozy 
 Sokolnik – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Młynary
 Sokolnik – gajówka w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Cegłów
 Sokolnik – szczyt w Karkonoszach
 Sokolnik – pomnik w Nowym Jorku

Zobacz też 
 Sokolniki, Sokólnik